Uwikłani (film 1999) – islandzko-turecki film w reżyserii Baltasara Kormákura
 Uwikłani (film 2007) – film dramatyczny koprodukcji hiszpańsko-amerykańsko-francuskiej w reżyserii Toma Kalina
 Uwikłani (film 2001) – amerykański thriller w reżyserii Jaya Lowi
 Uwikłani (film 2012) – polski film dokumentalny w reżyserii Lidii Dudy
 Uwikłani (serial telewizyjny) – polski telewizyjny serial kryminalny w reżyserii Olgi Chajdas, Anny Jadowskiej i Łukasza Wiśniewskiego